Андрей Михайлович Батуев (10 января 1908, Санкт-Петербург — 8 марта 1984, Ленинград) — советский шахматист; мастер спорта СССР (1945), заслуженный тренер РСФСР (1968). Судья всесоюзной категории (1960). Музыкант-вокалист. Член Союза писателей СССР, автор популярных книг о животных.

Участник ряда чемпионатов Ленинграда, лучшие результаты: 1938 — 4-е; 1945 — 2—4-е места. Чемпион общества «Труд» (1948).

Был арбитром матча Спасский — Карпов, а также нескольких чемпионатов СССР.

Литература 
 
 
 Несис Г. Мир его увлечений. // «64». — 1979. — № 2. — С. 10.
 Шухов Е. Ничья с природой. // «64 — Шахматное обозрение». — 1983. — № 24. — С. 32—33.
 Кентлер А. Чудесный мир А. М. Батуева

Ссылки 
 Биография Андрея Батуева на сайте ФШР

Шахматисты СССР
Судьи всесоюзной категории
Педагоги и методисты Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных
Члены Союза писателей СССР